Ozzano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ozzano Monferrato, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Ozzano dell'Emilia, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 

Robotskapade Italienförgreningar